8-й чемпионат Палау по футболу был проведен в рамках Игр Белау. Все матчи были проведены на «Легкоатлетическом стадионе Палау» в Короре.

Групповой раунд 
По итогам однокругового турнира был определен посев команд в плей-офф турнира. Все матчи группового турнира прошли 17 июля.

 Корор — Аираи — 3:3
 Нгеремленгуи — Нгардмау — 4:0
 Корор — Нгеремленгуи — 2:7
 Нгардмау — Аираи — 6:2
 Нгеремленгуи — Аираи — 1:2
 Корор — Нгардмау — 2:3

Плей-офф 
По итогам однокругового турнира был определен посев команд в плей-офф турнира. Все матчи группового турнира прошли 18 июля.

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Палау по футболу 2011 года на сайте SportingPulse  
 Чемпионат Палау по футболу 2011 года на сайте RSSSF 

Чемпионат Палау по футболу
2011 год в футболе